Jesper Bryngelson, född 24 januari 1977, är en svensk bandyspelare som representerar Villa-Lidköping BK sedan 2007-08. Han har tidigare representerat IF Boltic, KSK Bandy, IFK Motala Bandy, Örebro bandy och moderklubben Nitro/Nora.

Jesper Bryngelson slog igenom i högsta serien med Katrineholm SK 1998-99.
Trots att Katrineholm SK åkte ur högsta serien 2001-02 stannade han kvar och hjälpte laget tillbaka. Året i näst högsta serien 2002-03 vann han också skytteligan
Inför 2004-05 så valde han dock att lämna laget för att spela för IF Boltic(nuvarande Boltic/Göta)
Där stannade han i tre säsonger innan Boltic åkte ur och Bryngelson valde att lämna för Villa Lidköping.

2010-11 gjorde han sin 100:e match för Villa Lidköping

25 mars 2012 fick han spela sin första SM-final i bandy när Villa förlorade mot Sandviken med 6-5.

2012 förlängde han sitt kontrakt med Villa Lidöping i två säsonger

Trots att han sedan flera år lämnat Boltic/Göta så hjälpte han under 2013 fortfarande föreningen när han avstod en gammal löneskuld och istället "skänker pengarna till klubbor"

2013-14 gjorde han sin 200:e match för Villa Likdköping.

Han ligger just nu på 8:e plats på listan över spelare som gjort flest mål för Villa Lidköping genom tiderna och i dagens lag så har bra Daniel Andersson och David Karlsson gjort fler mål.

Klubbkarriär

statistik uppdaterad 2014-03-11

Referenser

Svenska bandyspelare
Spelare i IFK Motala Bandy
Bandyspelare i IF Boltic
Spelare i KSK Bandy
Spelare i Villa Lidköping BK
Födda 1977
Levande personer
Män